Pandansari (Ajibarang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Ciawi), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Kajoran), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Ngunut), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Paguyangan), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Sruweng), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Poncokusumo), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Sukoharjo), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Sumber), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Wanayasa), een bestuurslaag in Indonesië
 Pandansari (Warung Asem), een bestuurslaag in Indonesië